otocznia (perytecjum) – rodzaj owocnika u grzybów workowych
 Otocznia – wieś w Polsce położona w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gm. Skrwilno
 Nowa Otocznia – wieś w Polsce, w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gm. Wiśniewo